

Persone

Crimi
 Giulio Crimi – tenore italiano
 Iolanda Crimi – partigiana e insegnante italiana
 Marco Crimi – calciatore italiano
 Michele Crimi – pedagogista italiano, figlio di Antonio
 Rocco Crimi – politico italiano
 Vito Crimi – politico italiano

Crimì
 Filippo Crimì (1987) – medico, violinista e politico italiano